Шведская народная партия, политическая партия Финляндии
Швейцарская народная партия
Шотландская национальная партия